est un mot latin signifiant « avant la guerre » ( : « avant »,  : « guerre »). 

Dans l’histoire des États-Unis et l’historiographie de ce pays, le nom  est souvent utilisé (et plus spécialement dans le Sud américain) pour faire référence à la période de la montée du séparatisme conduisant à la guerre de Sécession, plutôt qu’au terme  (« avant la guerre civile »). Dans ce contexte, l’ peut débuter avec la loi Kansas-Nebraska en 1854 ou même plus tôt en 1812. Cette période est quelquefois appelée le Vieux Sud ().

Article connexe 
 
 Antebellum South

Genèse de la guerre de Sécession
Locution ou expression latine